Серге́й Аста́хов: Астахов, Сергей Валентинович (род. 1953) — советский и российский кинооператор.
 Астахов, Сергей Виконтович (род. 1969) — российский актёр.
 Астахов, Сергей Дмитриевич (1984—2017) — российский видеоблогер.
 Астахов, Сергей Никитич (1933—2020) — российский археолог.
 Астахов, Сергей Николаевич (1877—1942) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Астахов, Сергей Юрьевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова, главный внештатный офтальмолог Северо-Западного федерального округа, сын Ю. С. Астахова.